Marma (Zweden), plaats in de gemeente Älvkarleby in Zweden
 Marma (India), census town in India
 Marma (geslacht), geslacht uit de familie van de springspinnen